Canals Activitats d'Aprenentatge és un projecte que té per vocació la creació comunitària de microcontinguts curriculars. Els continguts CAA són continguts educatius basats en el model dels serveis web i que s'ofereixen sota sindicació RSS.

A diferència d'altres formats de continguts digitals com els Objectes Digitals d'Ensenyament –Aprenentatge (Learning Objects) de concepció modular i amb diferents nivells de granularitat (activitat, unitat didàctica, curs)-, els continguts CAA bàsicament responen a la noció de 
 microcontinguts (nivell mínim de granuralitat: 
 activitats didàctiques (exercicis, problemes, comentaris)
 guions de classe (lesson plan)
 activitats interactives (JClic, Hot Potatoes, WebQuest)
 microrecursos estructurats (efemèrides, cites, pensaments i proverbis)

La proposta CAA es configura com un projecte col·laboratiu per assolir l'efecte xarxa: com més professorat s'adhereixi a aquesta idea, major serà la disponibilitat i diversitat de l'oferta de microcontinguts educatius en línia.

Exemples de CAA 
 Aulablog
 Boulesis, filosofia en la red
 Comunitat Catalana de WebQuest

Referències 

Aprenentatge virtual
Sindicació web